Por Hindenburg puede entenderse:
 Paul von Hindenburg (1847–1934), mariscal de campo del Imperio Alemán y segundo presidente de la República de Weimar;
 SMS Hindenburg, crucero de batalla de la Marina Imperial Alemana durante la Primera Guerra Mundial. Fue echado a pique en Scapa Flow en 1919.
 Dirigible Hindenburg (1931-36 – 1937), LZ 129 Hindenburg, fue un dirigible alemán construido durante el Tercer Reich;
 Hindenburg, película estadounidense de 1975 que narra la tragedia del último vuelo del dirigible Hindenburg.